Běh na 50 km klasicky mužů s hromadným startem, běžecká disciplína z programu Zimních olympijských her 2018, se konal 24. února 2018 ve 14:00 místního času (6:00 CET) v Běžeckém centru Alpensia v Pchjongčchangu. Vítězem se stal Fin Iivo Niskanen, stříbro i bronz putovaly do Ruska zásluhou Alexandra Bolšunova a Andreje Larkova.

Program 
Časy jsou uvedeny v jihokorejském čase (UTC+9).

Průběh závodu 
Závod měl od začátku velmi rychlé tempo. Pole se výrazně roztrhalo již kolem dvacátého kilometru. Na čele odjeli Fin Iivo Niskanen a Kazach Alexej Poltoranin. Ty se vydal pronásledovat Rus Alexandr Bolšunov. Na 30. kilometru již ztrácel i Poltoranin, Niskanen jel na čele sám. Začal se však přibližovat Bolšunov, který Kazacha předjel a na 37. kilometru dostihl i Fina. Vedoucí dvojice pak pokračovala pospolu, Poltoranin i další závodníci už v této fázi závodu nabrali značnou ztrátu. K důležitému momentu došlo na 42. kilometru, kdy byla poslední možnost v depu vyměnit lyže. Niskanen měnil, Bolšunov se rozhodl pokračovat na starých lyžích. Rus si tak vypracoval několikasekundový náskok, který však Fin poměrně rychle sjel a bylo vidět, že především ve sjezdech mu lyže jedou rychleji. Toho Niskanen využil ve sjezdu zhruba 1,5 km před cílem, kdy Bolšunovovi poodjel a získaný náskok si již udržel až do cíle, kde slavil zlato. Bolšunov dojel se zhruba osmnáctivteřinovým odstupem druhý. V boji o třetí místo byl mezitím dostižen a předstižen Poltoranin, kterého v závěru závodu postihla velká krize a nakonec skončil až na 15. místě s více než pětiminutovou ztrátou. Z čtyřčlenné skupiny, ve které byli Norové Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund, Rus Andrej Larkov a Kanaďan Alex Harvey, měl v závěru nakonec nejvíce sil Larkov, který vybojoval bronz.

Z českých závodníků byl nejlepší Martin Jakš, který především díky vydařenému závěru vybojoval 8. místo. Aleš Razým dojel 41., Petr Knop 55., Miroslav Rypl závod nedokončil.

V boji o bronz měl nejvíce sil další Rus Andrej Larkov.

Výsledky 
Závod odstartoval ve 14:00.

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky na stránkách FIS

50 km klasicky muži